Svenska revolutionen kan avse:
 Gustav III:s statskupp - kallades revolution av Gustav III själv.
 Statskuppen 1809 -  uppror mot Gustav IV Adolf, föranlett bland annat av motgångarna i finska kriget, som ledde till 1809 års regeringsform och i förlängningen till att ätten Bernadotte blev Sveriges tronarvingar.
 Hunger- och militärdemonstrationerna 1917 - strejker, demonstrationer och kravaller inspirerade av inledningen på Ryska revolutionen.